Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Florian Mayer 7-61, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Florian Mayer (finale)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

 Gastón Gaudio (primo turno)
 Sergio Roitman (Campione)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Jan Hájek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2007